В сезоне 2007 года Чемпионом России и обладателем Кубка России впервые стал футбольный клуб «Звезда-2005» (Пермь).

Для «Звезда-2005» это был первый сезон в высшем дивизионе, и главный тренер Александр Григорян сумел создать боеспособный коллектив, который за тур до окончания стал чемпионом. Играющими тренерами приглашены (из клуба «Надежда») — Анна Костраба (№ 40) и Марина Коломиец (№ 35).

В команду была приглашена лучший бомбардир сезона-2006 Ольга Летюшова.

Матчи команды посмотрело 20 700 зрителей.

«Звезда-2005» повторила рекорд 1994 года — чемпионат без поражений, тогда самарская команда ЦСК ВВС, ставшая тогда чемпионом России, смогла за 22 игры одержать 19 побед, 3 раза сыграть вничью и ни разу не проиграть.

Список матчей 
Легенда

Игроки Звезда-2005 в чемпионате

Примечания

Ссылки 
 http://www.rsssf.com/tablesr/rus-wom07.html 
 http://www.womenfootball.ru/champ/2007/champ.html 

З
Футбол в России в 2007 году
2007 год в женском футболе
ФК «Звезда-2005»
Чемпионские сезоны футбольных клубов России